Lucas Cranach Starszy (1472–1553) – niemiecki malarz
 Lucas Cranach Młodszy (1515–1586) – niemiecki malarz, syn Lucasa Cranacha Starszego
 Hans Cranach (1513–1537) – niemiecki malarz, syn Lucasa Cranacha Starszego
 (8284) Cranach – planetoida z grupy pasa głównego asteroid